Untertiefenbach ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Obertiefenbach (Schönwald im Schwarzwald), Zinken der Gemeinde Schönwald im Schwarzwald im Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz

in Österreich:
 Untertiefenbach (Gemeinde Böheimkirchen), Katastralgemeinde von Böheimkirchen, Niederösterreich
 Untertiefenbach (Gemeinde Fehring), Ortsteil von Fehring, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Untertiefenbach (Gemeinde Hartl), Katastralgemeinde und Ortschaft der Gemeinde Hartl, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Untertiefenbach (Gemeinde Taiskirchen im Innkreis) Katastralgemeinde von Taiskirchen im Innkreis, Oberösterreich

Siehe auch:
 Tiefenbach